Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. je česká soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. Působí v oblasti vysokoškolského vzdělávání se zaměřením na hotelnictví, gastronomii, cestovní ruch, lázeňství a marketing od roku 1999.

Studenti získávají během studia jak teoretické znalosti z oblasti managementu, ekonomie, marketingu, tak znalosti cizích jazyků a praktické dovednosti ve specializaci, kterou si zvolili ke studiu.

Škola podporuje studenty při jejich dalších aktivitách vztahujících se ke studovanému oboru, pracovní stáže a studijní pobyty v zahraničí.

Historie 
Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o. byla založena v roce 1999. V roce 2010 prošla škola kontrolou Akreditační komise, která shledala závažné nedostatky v kvalitě výuky havířovské pobočky. Ta byla následně zrušena.

Bakalářské studium 
Cílem bakalářského studijního programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing je teoreticky a především prakticky připravit studenty na práci v hotelnictví, cestovním ruchu a marketingu.
 
Studium je založeno na společném ekonomicko-manažerském základu, více než polovina obsahu studia je věnována oborovým a volitelným předmětům, které profilují a prohlubují znalost v příslušném oboru. Významnou složkou studia je výuka cizích jazyků, povinným jazykem je angličtina, druhý jazyk je volitelný – v nabídce je francouzština, němčina, ruština a španělština.

V případě dostatečného počtu zájemců je možné zvolit i jiný jazyk. Nedílnou součástí studia je spolupráce s praxí. V průběhu prvního ročníku absolvuje student čtyřtýdenní praxi, ve druhém ročníku potom šestitýdenní praxi.

Specializace: Hotelnictví 
VŠHE jako jediná vysoká škola v České republice a na Slovensku nabízí studium hotelnictví. Na výuku této specializace se zaměřujeme již 20 let, a proto není překvapivé, že VŠH disponuje velmi kvalitním zázemím. Například si mohou studenti vyzkoušet práci a vedení personálu ve školní restauraci nebo ve školním baru. Studenti si také mohou vyzkoušet jednání s dodavateli surovin a nápojů.

Podle garanta programu a místostarosty města Čelákovice, Ing. Petra Studničky, PhD., je praktická výuka ta nejlepší cesta jak připravit studenta na budoucí úspěšnou kariéru. Z tohoto důvodu má VŠH několik desítek partnerů (např. CPI hotels, Aquapalace Praha), kde studenti mohou vykonávat praxi již při studiu a vyzkoušet si tak práci v managementu těchto společností. Kvalitní teoretickou přípravu zajistí studentům VŠH vyučující, z nichž mnoho působilo ve vedoucích funkcích mezinárodních hotelů, restaurací nebo sami podnikali v oblasti hotelnictví a gastronomie.

Specializace: Cestovní ruch 
Tato specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat přehled o tom jak funguje cestovní ruch na regionální a mezinárodní úrovni, kteří se chtějí dozvědět jak využít nástup e-Tourismu ve svůj prospěch, případně jak začít podnikat v dané oblasti. Předměty v rámci Cestovního ruchu přednášejí odborníci praxe, jako například Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA, generální ředitelka Aquapalace Praha. Díky tomu studenti získávají od přednášejících vedle teoretických znalostí i užitečné tipy přímo z praxe. Navíc studenti mají zajištěný dostatečný počet stáží už během studia nakolik mezi partnery školy se řadí instituce jako Czech Tourism nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

I když cestovní ruch patří k nejvíce zasaženým oblastem během pandemie covidu-19, vícero mezinárodních studií predikuje rychlé zotavení cestovního průmyslu v horizontu jednoho až dvou let. Z tohoto důvodu bude velká poptávka po lidech z oboru, což otevírá velké množství příležitostí pro budoucí absolventy specializace Cestovní ruch.

Specializace: Marketing ve službách 
Specializace je určena hlavně pro kreativní lidi, kteří se chtějí naučit budovat love brand, připravovat reklamní kampaně nebo využívat veškerý potenciál sociálních sítí. Kromě toho se výuka zaměřuje také na základy psychologie, psychologie osobnosti a na zlepšení komunikačních dovedností, díky čemuž se studenti naučí využívat psychologii přesvědčování ve svůj prospěch při jednání se zákazníky.

Předměty jako reklama a PR, sociální marketing, činnost marketingové agentury, Business Intelligence pro PR, ve spolupráci s požadovanou praxí už při studiu se postarají o to že, o absolventy této specializace je eminentní zájem na trhu práce.

Navazující magisterské studium 

Cílem magisterského studijního programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing je teoreticky a především prakticky připravit studenty na úspěšnou kariéru v hotelovém, gastronomickém, lázeňském a cestovním průmyslu, jakož i na manažerské pozice v marketingu a PR.

Specializace: Management hotelnictví a lázeňství 
VŠH jako jediná vysoká škola v České republice a na Slovensku nabízí studium hotelnictví. Na výuku této specializace se zaměřujeme již 20 let, a proto není překvapivé, že VŠH disponuje velmi kvalitním zázemím. Například si mohou studenti vyzkoušet práci a vedení personálu ve školní restauraci nebo ve školním baru. Studenti si také mohou vyzkoušet jednání s dodavateli surovin a nápojů.

Podle vedoucího katedry hotelnictví a místostarosty města Čelákovice, Ing. Petra Studničky, PhD., je praktická výuka ta nejlepší cesta jak připravit studenta na budoucí úspěšnou kariéru. Z tohoto důvodu má VŠH několik desítek partnerů (např. CPI hotels, Aquapalace Praha), kde studenti mohou vykonávat praxi již při studiu a vyzkoušet si tak práci v managementu těchto společností. Kvalitní teoretickou přípravu zajistí studentům VŠH vyučující, z nichž mnoho působilo ve vedoucích funkcích mezinárodních hotelů, restaurací nebo sami podnikali v oblasti hotelnictví a gastronomie.

Specializace: Management destinace cestovního ruchu 
Tato specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat přehled o tom jak funguje cestovní ruch na regionální a mezinárodní úrovni, kteří se chtějí dozvědět jak využít nástup e-Tourismu ve svůj prospěch, případně jak začít podnikat v dané oblasti. Předměty v rámci Cestovního ruchu přednášejí odborníci praxe, jako například Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA, generální ředitelka Aquapalace Praha. Díky tomu studenti získávají od přednášejících vedle teoretických znalostí i užitečné tipy přímo z praxe. Navíc studenti mají zajištěný dostatečný počet stáží už během studia nakolik mezi partnery školy se řadí instituce jako Czech Tourism nebo Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR.

I když cestovní ruch patří k nejvíce zasaženým oblastem během pandemie covidu-19, vícero mezinárodních studií predikuje rychlé zotavení cestovního průmyslu v horizontu jednoho až dvou let. Z tohoto důvodu bude velká poptávka po lidech z oboru, což otevírá velké množství příležitostí pro budoucí absolventy specializace Cestovní ruch.

Specialiazce: Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví 
Specializace je určena hlavně pro kreativní lidi, kteří se chtějí naučit budovat love brand, připravovat reklamní kampaně nebo využívat veškerý potenciál sociálních sítí. Kromě toho se výuka zaměřuje také na základy psychologie, psychologie osobnosti a na zlepšení komunikačních dovedností, díky čemuž se studenti naučí využívat psychologii přesvědčování ve svůj prospěch při jednání se zákazníky.

Předměty jako reklama a PR, sociální marketing, činnost marketingové agentury, Business Intelligence pro PR, ve spolupráci s požadovanou praxí už při studiu se postarají o to že, o absolventy této specializace je eminentní zájem na trhu práce.

Erasmus 

Program ERASMUS je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především studentům, pedagogům a zaměstnancům vysokoškolských institucí. VŠH vyhověla náročným kritériím a získala tzv. Extended University Charter, který ji opravňuje k organizování nejen studijních mobilit, ale také k organizování pracovních pobytů pro studenty a zaměstnance školy na celé programové období 2014-2023.

VŠH má uzavřeno 22 bilaterálních smluv s veřejnými i soukromými vysokoškolskými institucemi (Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Turecko, Velká Británie). Při zajišťování pracovních stáží spolupracujeme s partnery v Řecku a ve Španělsku. V současné době je VŠH na druhém místě mezi soukromými vysokými školami v počtu výjezdů studentů do zahraničí.

Forma a průběh studia 

Studium na VŠH probíhá na bakalářském i magisterském stupni v prezenční a kombinované formě. Délka prezenčního studia je na bakalářském stupni studia tři roky (šest semestrů). V průběhu 1. ročníku absolvuje student čtyři týdny odborné praxe, ve 2. ročníku je odborné praxi věnováno šest týdnů. Na závěr studia vykonají studenti státní závěrečnou zkoušku skládající se ze zkoušky oborových předmětů a obhajoby bakalářské práce. Na úspěšné absolventy čeká slavnostní promoce.

Navazující magisterské prezenční studium má standardní délku dva roky (čtyři semestry). Začátek 3. semestru je věnován odborné čtyřtýdenní praxi. Po ukončení 4. semestru následuje státní závěrečná zkouška včetně obhajoby diplomové práce. Na úspěšné absolventy čeká slavnostní promoce.

Kombinovaná forma studia (obdoba dřívějšího dálkového studia) má s prezenční formou stejný obsahový rozsah a náročnost zkoušek. Z časového hlediska mají studenti kombinované formy studia dobu na skládání zkoušek prodlouženu o dva semestry s ohledem na rozvrh studia. Kombinovaná forma je organizována formou týdenních soustředění v průběhu studia (15 na bakalářském a 10 na magisterském stupni).

Kreditní systém studia 
Studium na VŠH probíhá v jednotném systému evropských kreditů ECTS (European Credit and Transfer System), který umožňuje lepší mezinárodní srovnání, uznávání zkoušek z jiných vysokých škol a studentům umožňuje i studium v zahraničí.

Přijímací řízení 
Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitou a zdravotní způsobilost. Podmínkami pro přijetí k magisterskému studiu je ukončené bakalářské studium a znalost dvou cizích jazyků (v rozsahu úrovně znalosti bakalářského stupně).

Přijímací řízení zahrnuje ověření splnění podmínek pro přijetí, volbu cizích jazyků pro studium (anglický jazyk je povinný) a testy ze zvolených jazyků pro zařazení do výuky dle stupně dosažených znalostí. Bakaláři z jiných vysokých škol, kteří se hlásí ke studiu v magisterském programu VŠH, předloží ověření dosavadní odborné přípravy, případně praxe. O přijetí uchazeče rozhoduje na základě přijímacího řízení rektor. Rozhodnutí o přijetí s termínem uzavření smlouvy a výzvou k úhradě školného za 1. semestr studia obdrží uchazeči v den konání přijímacího řízení. Pokud uchazeč smlouvu neuzavře ve stanoveném termínu, budou takto uvolněná místa nabídnuta dalším uchazečům.

Doplňující informace o studiu 

VŠH zajišťuje stravování ve vlastním zařízení. VŠH má k dispozici velmi dobře vybavený školní areál se dvěma klimatizovanými aulami a řadou dalších velkokapacitních učeben umožňujících multimediální prezentace, včetně prostor kompletně vybavených náročnou technikou pro praktickou a laboratorní výuku - gastronomickou posluchárnu, cvičnou restauraci a kuchyň, salonky a dva bary pro výuku sommelierů a barmanů.

Součástí školy jsou dále počítačové učebny, studovna s počítačovou technikou s možností tisku, kopírování a s přístupem na internet, knihovna vč. čítárny, fitness středisko. Celá budova VŠH je současně pokryta bezdrátovým připojením na internet WiFi.

Školné 
VŠH je soukromou vysokou školou, organizovanou jako společnost s ručením omezeným. Ke krytí nákladů své činnosti vybírá školné.

Významní absolventi 
 Ing. Josef Maršálek - český pekař a cukrář
Bc. Tomáš Blabla – Generální ředitel Resort Valachy
 Ing. Eva Dvořáková, MBA – Executive General Manager, Ambassador Group
 Ing. Eva Frindtová – vydavatelka B2B a B2C časopisů, COT Media
 Ing. Lucie Gajdošová – Hotel Manager Alchymist Luxury Group
 Ing. Petra Horáková – Deputy Managing Director Chateau Mcely
 Ing. Jan Kratina – předseda představenstva a generální ředitel, CPI Hotels
 Ing. Jaromír Pažout – Director of Operations - Bookassist Czech Republick & Slovakia
Ing. Petr Studnička, PhD. - Místostarosta města Čelákovice
 Ing. Michal Filip - jednatel Prague Hotels

Reference

Externí odkazy 
 

Vysoké školy v Praze
Soukromé vysoké školy v Česku
Školy založené roku 1999